Ел Нуево Порвенир има више значења:

 Ел Нуево Порвенир (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Порвенир (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Порвенир (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Порвенир (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Порвенир (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Нуево Порвенир, Ел Папајал (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нуево Порвенир (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику